2-й чемпионат мира по плаванию в ластах проводился в итальянском городе Болонья с 5 по 10 августа 1980 года.

Распределение наград 
 Страна-организатор

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылка 
 Информация на сайте CMAS
 Спортсмен-подводник № 65
Август 1980 года
Международные спортивные соревнования в Болонье
Чемпионаты мира в Италии
Спорт в Италии в 1980 году